Байсеїтова — жіноча форма прізвища Байсеїтов.
 Байсеїтова Куляш Жасимівна (1912—1957) — казахська радянська оперна співачка, народна артистка СРСР, двічі лауреат Сталінської премії.
 Байсеїтова Раушан Хатіятівна (* 1947) — казахська радянська артистка балету, народна артистка Казахської РСР.